Roketnitz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rokytnice nad Rokytnou, ort, Vysočina, 
 Rokytnice (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar